Brasília es la capital de Brasil.

Brasilia también se puede referir a:

(293) Brasilia, un asteroide del cinturón de asteroides;
Embraer EMB 120 Brasilia, avión construido por Embraer de Brasil;
Volkswagen Brasilia, auto compacto hecho en Brasil;
Wésley Brasilia (nacido en 1981), futbolista brasileño;
Cristiano Pereira de Souza (nacido en 1977, también conocido como Brasília), futbolista brasileño;
Barrio Brasilia localizado al sur de Bogotá, Colombia;
Macizo Brasilia extenso basamento geológico en América del Sur.